C+ peut faire référence à :
 Canal+, une chaîne de télévision française,
 C+, le service de téléchargement de logiciels de jeu du groupe Canal+ lancé à partir de 1996 via le bouquet Canalsatellite.
 note dans le système éducatif anglo-saxon, correspondant à la lettre C augmentée du suffixe +,
 C++, le langage informatique